Werner Schicker  (Bern, 1916 – ?) svájci nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Az I. Liga játékvezetőjeként 1962-ben vonult vissza.

Nemzeti kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 1.

Svájci labdarúgókupa

Nemzetközi játékvezetés 
A Svájci labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1954-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1961-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Svájcba az V., az 1954-es labdarúgó-világbajnokságra  a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Kettő csoportmérkőzésen lehetett a működő játékvezető partbírója. A magyar-NSZK mérkőzésen első számú partbíróként szolgált. Az első számú partbíró egyik feladata, hogy játékvezetői sérülés esetén továbbvezesse a találkozót. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

1954-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Nemzetközi kupamérkőzések

Vásárvárosok kupája

UEFA-kupa

Források 

Svájci labdarúgó-játékvezetők
1916-ban született személyek